Westkerke (België), een plaats in België
 Westkerke (Tholen), een plaats in Nederland, in de gemeente Tholen
 Westkerke (Schouwen), een verdronken heerlijkheid op het voormalige eiland Schouwen
 Westkerke (Borssele) of ook wel Raaskerke, een verdronken dorp op het voormalige eiland Borssele.
 Westkerke (Wolphaartsdijk), een verdronken dorp op het voormalige eiland Wolphaartsdijk.